Лево́н Миса́кович Давтя́н (, 27 мая 1936, Гюмри — 2003, Ереван) — армянский политический и научный деятель, экономист.

 1953—1958 — факультет экономики Ереванского государственного университета.
 1960—1989 — работал в институте экономики НА СССР младшим научным сотрудником научно-исследовательского института госплана СССР, руководовителем рабочей группы, старшим научным сотрудником, начальником отдела.
 1975—1988 — заместитель директора научно-исследовательского института госплана СССР.
 1979 — указом Верховного Совета Армянской ССР присвоено звание «Заслуженный экономист Армянской ССР»
 1988—1995 — председатель комитета статистики Армении.
 С 1995 — член международного статистического института.
 1997—2000 — эксперт в организации международной миграции.
 С 1997 — работал в ЕГУ, 2001—2003 — исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики ЕГУ.
 Автор более 60 научных работ по экономике и статистике.

Политики Армении
Общественные деятели Армении
Публицисты Армении
Преподаватели Ереванского государственного университета
Экономисты по алфавиту
Выпускники экономического факультета Ереванского государственного университета
Экономисты Армении